Adventure kan syfta på:

 Colossal Cave Adventure – första textäventyrsspelet, daterat 1976
 Adventure (Atari 2600) –  första action-äventyrsspelet, daterat 1979
 Adventure (musikalbum) – musikalbum från 1978 av musikgruppen Television